Aria – wokalno–instrumentalna forma muzyczna
 Aria – podrodzaj lub rodzaj roślin (jarzębów) w rodzinie różowatych
 Aria – region i satrapia w państwach perskich Achemenidów i Sasanidów
 Aria – japońska firma produkująca gitary
 Aria – japoński magazyn o mandze
 Aria – belgijska seria komiksów
 Aria – album muzyczny zespołu Asia wydany w 1994
 Aria – francuskie linie lotnicze
 Aria 62128 – polski radioodbiornik
 Aria Air – irańskie linie lotnicze
 ARIA (Australian Recording Industry Association) – australijskie stowarzyszenie producentów fonogramów i wideogramów.
 Aria – gmina w Hiszpanii, w prowincji Nawarra, w Nawarze

Filmy 
 Aria – amerykański film  w reż. Roberta Altmana z 1987, część Selections from Abaris ou les Boréades
 Aria dla atlety – polski film z 1979
 Aria Diva – polski film z 2007

Zobacz też 
 Arija – rosyjska grupa muzyczna powstała w 1985
 Arja – jedno z imion bogini Parwati